Katzenmoos ist der Name von Orten:

 Katzenmoos (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Katzenmoos (Elzach), Ortsteil der Stadt Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Katzenmoos (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern